Požega est un toponyme qui désigne notamment :

 Požega, une ville de Croatie ;
 Požega, un ancien comitat du royaume de Croatie-Slavonie ; dont le siège était Požega en Croatie ;
 Požega, une ville et une municipalité de Serbie situées dans le district de Zlatibor ;
 Požega, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška.